Le Secret de Chimneys (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1925, qui a connu plusieurs adaptations :
 Le Secret de Chimneys (), pièce de théâtre d'Agatha Christie écrite en 1931 ;
 Le Secret de Chimneys, bande dessinée française de la collection Agatha Christie de François Rivière (scénario) et Laurence Suhner (dessin) publiée en 2002 ;
 Le Secret de Chimneys (), téléfilm de la série britannique Miss Marple diffusé en 2010.